Пракаш Нейпане (25 марта 1997, Катманду) — непальский исполнитель, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель,В возрасте двенадцати лет он начал изучать музыку и заниматься рэпом. Он начал исполнять рэп после завершения обучения в возрасте шестнадцати лет.   Помимо пения и исполнения R & B, он писал статьи для Thrive Global  и был автором новостей «Bolchha Nepal».

Избранная дискография 
 Prakash Tunes
 Fusion 
 The Rise

Примечания 

Рэперы по алфавиту
Рэперы Непала